Nowe Przygody Supermana (ang. Lois & Clark: New Adventures of Superman) − amerykański serial telewizyjny będący jedną z wielu telewizyjnych wersji przygód komiksowego superbohatera - Supermana. Serial oparty jest na kinowym filmie Superman z 1978 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o skromnym i nieśmiałym dziennikarzu Clarku Kencie, który tak naprawdę nie jest tym, na kogo wygląda. Ukrywa on przed światem swoją wielką tajemnicę. W rzeczywistości jest superbohaterem i gdy zło zagraża światu, wkłada kostium superbohatera i staje do walki z przestępcami. Jako Clark Kent kocha się skrycie w koleżance z pracy Lois Lane, ale nie ma śmiałości jej tego wyznać. Jednak Lois jest zakochana w jego alter-ego, Supermanie.

Obsada 
 Dean Cain – Clark Kent / Superman
 Teri Hatcher – Lois Lane
 Lane Smith – Perry White
 K Callan – Martha Kent
 Eddie Jones – Jonathan Kent
 Elizabeth Barondes – Lucy Lane
 Raquel Welch – Diana Stride
 Michael Landes – Jimmy Olsen
 Jack Wagner – Randy Goode
 Lane Davies – Tempus
 Justin Whalin – Jimmy Olsen
 Tracy Scoggins – Catherine „Cat” Grant
 Emma Samms – Arianna Carlin
 Myles Jeffrey – Ryan
 John Shea – Lex Luthor
 Isabel Sanford – Panna Duffy
 Roger Daltrey – Taz
 Rick Overton – Victor

Spis odcinków

Wersja polska 
 Wersja polska – Na zlecenie Canal+ Start International Polska
 Reżyseria – Paweł Galia, Maria Horodecka
 Dialogi – Krystyna Kotecka
 Dźwięk i montaż – Andrzej Kowal
 Kierownictwo produkcji – Ewa Borek
obsada:
 Radosław Pazura – Clark Kent / Superman
 Iwona Rulewicz – Lois Lane
 Andrzej Ferenc – Lex Luthor
 Janusz Zadura – Jimmy Olsen
 Marek Bargiełowski – Perry White
 Jolanta Wołłejko – Catherine Grant
 Ryszard Olesiński – Dr Carlton
 Anna Kowal – Inez
 Norbert Jonak – Philip
 Ewa Kania – Pani Powell
oraz:
 Jarosław Westermark
i inni

Linki zewnętrzne 
 
 Polski serwis poświęcony Nowym przygodom Supermana 

Amerykańskie telewizyjne seriale przygodowe
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1993
Seriale telewizyjne o Supermanie
Seriale telewizyjne zakończone w 1997
Programy telewizji American Broadcasting Company
Seriale wytwórni Warner Bros. Television Studios
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów